RSC Templeuvois is een Belgische voetbalclub uit Templeuve. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 133 en heeft blauw en wit als kleuren. De club is een van de oudere clubs van het land en speelde in haar bestaan enkele seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club sloot zich begin jaren 20 aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men bij de invoering van de stamnummers in 1926 het stamnummer 133 kreeg toegekend. SC Templevois bleef er de rest van de eeuw in de provinciale reeksen spelen.

Op het eind van de 20ste eeuw kende de club een succesrijke periode. In 1998 won RSC Templeuvois immers zijn reeks in Tweede Provinciale en promoveerde zo naar het hoogste provinciale niveau. Na een seizoen in de middenmoot werd de club in 2000 ook in Eerste Provinciale kampioen. Voor het eerst in haar bestaan bereikte Templeuvois zo de nationale reeksen.

Het debuutseizoen in Vierde Klasse verliep echter moeilijk. RSC Templeuvois eindigde er afgetekend allerlaatste in zijn reeks en zakte na een jaar weer naar Eerste Provinciale. Het eerste jaar na de degradatie eindigde de club daar nog net boven de degradatieplaatsen, maar het tweede seizoen verliep beter en Templeuve werd voor de tweede keer in vier jaar tijd kampioen in Eerste Provinciale. In 2003 promoveerde de club zo nogmaals naar Vierde Klasse. Men eindigde er ditmaal voorlaatste en opnieuw volgde na een seizoen al de degradatie.

RSC Templeuvois bleef nu de volgende jaren met wisselende resultaten in de provinciale reeksen spelen. In 2008 zakte men voor een seizoen even naar Tweede Provinciale. Dankzij een titel keerde men na een seizoen in 2009 weer terug in het hoogste provinciale niveau. In 2012 werd men ook daar kampioen en zo promoveerde de club na acht jaar provinciaal voetbal weer naar de nationale reeksen.

Resultaten 

Templeuvois
Sport in Doornik
Sportvereniging in Henegouwen